Ding zui –  pratica cinese che riguarda sosia utilizzati in processi giudiziari
 Zui Baxianquan – stile di arti marziali cinesi
 Zui linglong – fiction televisiva cinese
 Zui hao de wo men – film scritto e diretto da Disa Zhang
 Za zui zi – film diretto da Miaomiao Liu
 Zui – nome in friulano di Zuglio, in Friuli-Venezia Giulia
 ZUI – acronimo di Zooming User Interface